Granström ist der Familienname folgender Personen:

 Annika Granström (* 1971), schwedische Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Edith Granström (1884–1956) schwedische Malerin und Zeichnerin
 Jonathan Granström (* 1986), schwedischer Eishockeyspieler
 Lars Granström (* 1942), schwedischer Fußballspieler